Флаг муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 июня 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7234.

Описание 
«В зелёном поле над включенной лазоревой узкой оконечностью, обременённой серебряными сообращёнными рыбами — тугун, червлёная перевязь, обременённая скачущим серебряным оленем и окаймлённая сложной каймой того же металла, образованной с каждой из сторон тремя чертами, из которых ближние к перевязи и удаленные от неё — прямые, а средние изломаны и вписаны между прямыми чертами».

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: зелёного (вверху, шириной 4/5 ширины полотнища) и голубого цветов; на зелёной полосе — диагональная полоса красного цвета (шириной 1/3 ширины полотнища), на которой бегущий сообразно полосе вверх северный олень белого цвета, а по сторонам которой — по одной полосе белого цвета (каждая шириной 1/15 ширины полотнища), на каждой из которых — узор из двух рядов треугольников зелёного цвета, обращённых вершинами внутрь полосы. Треугольники чередуются таким образом, что вершина каждого треугольника из одного ряда входит в просвет между сторонами двух треугольников другого ряда на половину высоты данных треугольников. Диагональ красной полосы и белых полос сложная: внешний край ближайшей к древку белой полосы исходит из верхнего угла полотнища у древка, а внешний край дальней от древка белой полосы входит в дальний от древка нижний угол зелёной полосы; на голубой полосе — две обращённые друг к другу рыбы тугун белого цвета».

Символика 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности Катангского района.

Территория района располагается в зоне средней тайги. Лесами покрыто более 80 % территории района. Преобладают хвойные породы — даурская лиственница, сосна, ель, меньше — пихта. Жители считают, что лес — главное богатство района: это основной вид топлива, строительного материала, это и кладовая естественных продуктов, ягод, грибов. Лесные богатства Катангского района символически отражены на флаге зелёным цветом. Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

На территории района проживают коренные жители эвенки, которые занимаются в основном охотопромысловой деятельностью. Охота на таёжных обитателей (соболя, белку, горностая, лисицу, росомаху) до сих пор является основным источником доходов коренных жителей, как и мясо диких животных (лось, олень). Олень на флаге района — символ разнообразной и многочисленной фауны, а окаймляющая красную полосу белая кайма — аллегория узоров, вышиваемых на одежде и обуви. Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Красный цвет — символ красоты здешней природы, символ богатства земель Катангского района полезными ископаемыми. В районе обнаружены запасы нефти, газа, калийных солей, каменного угля, железной руды, алмазов, цветных и поделочных камней. Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Главной речной артерией, прорезающей территорию района в северном направлении, является Нижняя Тунгуска, самый многоводный приток Енисея. Реки для жителей района — кормилицы. Они богаты рыбными ресурсами, которые используются для личных нужд. Кроме рек, в водных ресурсах большое место занимают озёра. Рыба — главный продукт питания катангчан. Всё это отражено на флаге голубой полосой и рыбами — тугун. Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением рыбы